Ernst von Gemmingen-Hornberg ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Gemmingen-Hornberg (Komponist) (1759–1813), deutscher Komponist und Diplomat
 Ernst von Gemmingen-Hornberg (Offizier) (1851–1928), deutscher Offizier